Räumung steht für:
 Räumung (Schach), Motiv beim Schach
 Räumung über gesicherter Verjüngung, einem Holzernteverfahren, bei dem – anders als beim Kahlschlag – der Folgebestand (Verjüngung) bereits vorhanden ist

als Kurzwort:
 Haushaltsauflösung, Räumung einer Wohnung
 Zwangsräumung von Mietobjekten
 Minenräumung, Entfernung von Minen

Räumen steht für: 
 Räumen, Fertigungsverfahren der spanabhebenden Bearbeitung
 Räumen, Beseitigung von Schnee im Straßenverkehr, siehe Winterdienst #Räumen
 Räumen eines Gebiets von Menschen, siehe Evakuierung #Begriff

Siehe auch:
 Räumungskonzept